Orjachovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Orjachovo, ort, Vratsa, Obsjtina Orjachovo, 
 Orjachovo (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Ljubimets,